Vizvary ist der Familienname folgender Personen:

 Kristof Vizvary (* 1983), österreichischer Handballspieler und
 Mario Vizvary (* 1983), österreichischer Handballtorwart.